Захват Берлина:

 Рейд генерала Хадика на Берлин (1757 год)
 Берлинская экспедиция (1760)
 Штурм Берлина (1945)